Kabinett Dimitris Christofias steht für folgende Regierungen Zyperns:

 Kabinett Dimitris Christofias I (2008 bis 2011)
 Kabinett Dimitris Christofias II (2011 bis 2013)